Rumor Has It () — семнадцатый студийный альбом американской кантри-певицы Рибы МакИнтайр, изданный 4 сентября 1990 года на студии MCA Nashville. Альбом достиг № 39 в чарте Billboard 200 и № 2 в кантри хит-параде Top Country Albums с тиражом 102 000 копий в дебютную неделю. Альбом был номинирован на премию Country Music Association Awards в категории Album of the Year. Тираж альбома превысил 3 млн копий и он получил 3-кр. платиновый статус RIAA.

В 2022 году альбом был включен в список лучших кантри-альбомов в истории The 100 Greatest Country Albums of All Time журнала «Rolling Stone» (№ 57).

История 
С альбома вышло четыре сингла: «You Lie», «Rumor Has It», «Fancy» и «Fallin' Out of Love», которые соответственно достигли #1, #3, #8 и #2 в кантри-чарте Billboard Hot Country Songs. Сингл «You Lie» стал её 15-м хитом, возглавившим этот хит-парад кантри-музыки.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы Рибы Макинтайр
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы MCA Records